Региональные выборы в Пьемонте 2014 года прошли 25 мая 2014 года.

Это были внеочередные выборы, вызванные роспуском Регионального совета Региональным административным трибуналом на том основании, что в одном из списков поддержки  (Лига Севера) на региональных выборах 2010 года (в ходе которых Кота почти победил действующего губернатора Демократической партии ) были допущены нарушения при заполнении списков кандидатов на выборах.

В 2014 году Кота решил больше не баллотироваться на пост губернатора, и партии, составляющие его коалицию, не смогли договориться о едином кандидате, в результате чего Серджо Кьямпарино, демократ, занимавший пост мэра Турина с 2001 по 2011 год, одержал убедительную победу.

Результаты

Примечания 

Выборы в Италии
Пьемонт